Mammillaria multidigitata es una es una biznaga de la familia de los cactos (Cactaceae). La palabra Mammillaria viene del latín mamila: pezón o teta y de aria: que posee, lleva, es decir, ‘que lleva mamilas’, refiriéndose a los tubérculos.

Nombre común 
Español: biznaga de muchos dedos.

Clasificación y descripción de la especie 
Es un cactus que tiene crecimiento ramificado. Sus tallos son de forma cilíndrica, de 8 cm de altura  o más y de 2 a 5 cm de diámetro. Las protuberancias del tallo (tubérculos) son cónicos, de color verde y presentan jugo acuoso, el espacio entre ellos (axilas) poseen lana. Los sitios en los que se desarrollan las espinas se denominan  aréolas, en esta especie tienen forma circular, con más o menos 25 espinas, 4 de ellas se localizan en el  centro de la aréola (centrales) y ocasionalmente una de ellas es ganchuda, son de color blanco con la punta parda y más largas que las espinas blancas de la orilla (radiales). Las flores son pequeñas y tienen forma de embudo, miden casi 15 mm de longitud y son de color blanco verdosas. Los frutos en forma de chilitos, rojos, y las semillas negras. Es polinizada por insectos y se dispersa por semillas.

Distribución de la especie 
Esta especies es endémica de México, se distribuye en la parte este de la Isla de San Pedro Nolasco, Sonora, la cual pertenece al Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de California.

Ambiente terrestre 
Se desarrolla desde el nivel del mar hasta los 350 msnm, en  matorrales xerófilos.

Estado de conservación 

Debido a sus características, esta especie ha sido extraída de su hábitat para ser comercializada de manera ilegal, aunque no se tiene cuantificación del daño que esto ha producido a las poblaciones. Se considera en la categoría de Sujeta a Protección Especial (Pr) de la Norma Oficial Mexicana 059. En la lista roja de la UICN se considera Vulnerable (VU).

Importancia cultural y usos
Ornamental

Referencias

Enlaces externos 
 CONABIO especies prioritarias 
 Lista roja de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza UICN 
 Naturalista 
 Glosario botánica 

Flora de México 
multidigitata